Doroteia Maria de Anhalt, duquesa consorte de Saxe-Weimar
 Doroteia Maria de Saxe-Gota-Altemburgo (1654-1682), duquesa de Saxe-Gota e Altemburgo
 Doroteia Maria de Saxe-Gota-Altemburgo (1674–1713), duquesa de Saxe-Meiningen
 Doroteia Maria de Saxe-Weimar, duquesa de Saxe-Weimar